Baoguo-Tempel steht für: 

 Baoguo-Tempel (Peking) () im Stadtbezirk Xuanwu von Peking 
 Baoguo-Tempel (Ningbo) () im Stadtbezirk Jiangbei von Ningbo, Provinz Zhejiang
 Baoguo-Tempel (Emei Shan) () im Emei Shan